Jean Borotra ha battuto in finale Jack Cummings 6-4 6-1 4-6 5-7 6-3.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1928